Pieńki Rzewińskie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Baboszewo
 Pieńki Rzewińskie – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Baboszewo